Zkratka CFT může mít různé významy:

 komplement fixační test () – sérologická diagnostická metoda
 konformní palivová nádrž (conformal fuel tank) – typ letecké přídavné nádrže 
 Comhairle Fo-Thuinn – irský svaz pro sportovní potápění
 Cross File Transfer – protokol pro zabezpečený přenos dat